Терешполь:

 Терешполь — село на Украине, находится в Хмельницком районе Винницкой области.
 Терешполь — сельская гмина (волость) в Польше, входит в Билгорайский повят, Люблинское воеводство.
 Терешполь-Заоренда (или просто Терешполь) — деревня в Билгорайском повяте Люблинского воеводства Польши